Лекси Белл (, настоящее имя Джессика Макомбер, Jessica Macomber; род. 5 августа 1987 года, Индепенденс, штат Луизиана) — американская порноактриса.

Биография 
Лекси работала в видеомагазине, где к ней подошёл человек, который видел её страничку на MySpace, и предложил работать в порноиндустрии. Три месяца спустя, она пришла на первые съёмки. В своей первой сцене она впервые исполнила минет.

В 2011 была названа телеканалом CNBC одной из 12 самых популярных порноактрис. CNBC отметил её многочисленные награды и номинации на премиях AVN и XBIZ, а также популярность её официального сайта.

В 2012 студией Elegant Angel был выпущен фильм «Lexi», полностью посвященный актрисе, в котором она впервые снялась в сцене с анальным сексом с порноактёром Джеймсом Дином.

Лекси была названа журналом Penthouse «Киской месяца» в мае 2013 и «Киской года» в 2014.

В 2015 году Лекси дебютировала на большом экране, снявшись в фильме Samurai Cop 2: Deadly Vengeance.

Лекси Белл — большая поклонница «Звёздных войн» и заядлая посетительница парка развлечений Six Flags.

Белл — вегетарианка. Сексуальную ориентацию на личном сайте указывает как бисексуальную.

По данным на 2016 год, Лекси Белл снялась в 605 порнофильмах.

Премии и номинации 
 2008 Adam Film World Guide Award — Teen Dream Of The Year
 2009 AVN Award номинация — лучшая групповая лесбийская сцена — Bad News Bitches 3 с Penny Flame и Rachel Roxxx
 2010 AVN Award — лучшая лесбийская сцена — Field of Schemes 5
 2010 AVN Award — Best New Web Starlet
 2010 XRCO Award — Cream Dream
 2010 F.A.M.E. Award — Favorite Underrated Starlet
 2010 AVN Award номинация — лучшая групповая лесбийская сцена — Party of Feet (вместе с Беладонной, Адрианной Николь, Evie Delatosso, Мэдисон Иви, Джорджией Джонс, Alexa Jordan, Кимберли Кейн, Бобби Старр и Алексис Тексас)
 2011 AVN Award — лучшая актриса второго плана — Batman XXX: A Porn Parody
 2012 AVN Award — лучшая М/Ж сцена — The Bombshells 3
 2013 AVN Award — лучшая оральная сцена — Massive Facials 4
 2014 AVN Award — Social Media Star (Fan Award)

Избранная фильмография 
 2006: Barely Legal Jungle Fever 1
 2007: Dream Machine
 2008: The 4 Finger Club 24
 2008: Evil Pink 4
 2009: Mother-Daughter Exchange Club 6 & 7
 2010: Girls Kissing Girls 5
 2010: Belladonna: No Warning 5
 2010: Batman XXX: A Porn Parody
 2011: Pretty in Pink
 2011: Official Basic Instinct Parody
 2012: Cheer Squad Sleepovers 2
 2013: Meow! 3
 2014: Molly's Life 25
 2015: Penthouse Pet: All Girl Retreat
 2015: Girls Love Girls 3
 2016: Wet Panties Scissoring
 2016: No Man's Land: Raunchy Roommates
 2017: Santa Is a Woman
 2017: Tori Black and Her Girlfriends

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Lexi Belle на сайте Myspace
 Lexi Belle на сайте Twitter
 Лекси Белл на сайте моделей LA Direct Models
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Penthouse Pets
Члены Зала славы AVN
Penthouse Pets of the Year